Треви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Северный Кастельнодари. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11399.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 111 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 76 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 50 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 65,8 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 50 активных работали 48 человек (28 мужчин и 20 женщин), безработными были 2 женщины. Среди 26 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Военный мемориал
 Замок Тревиль (XII—XVII вв.). Башни были разрушены во время реконструкции в XVII веке. Остатки средневековых стен.
 Голубятня XVII века
 Церковь свв. Петра и Павла (XVII в.)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки